Словинцы:

 Словинцы — западнославянская этническая группа, проживают в пределах нынешнего Поморского воеводства Польши.
 Словинцы — средневековое славянское племя поморян, которое жило в области Западно-Поморского воеводства современной Польши у Лебского озера.